Världsmästerskapet i fotboll 1982: Spelartrupper

Grupp A

Förbundskapten: Jean Vincent

Förbundskapten: Enzo Bearzot

Förbundskapten: Elba Padua de Lima

Förbundskapten: Antoni Piechniczek

Grupp B

Förbundskapten: Mahiedine Khalef

Förbundskapten: Luis Santibañez

Förbundskapten: Jupp Derwall

Förbundskapten: Georg Schmidt

Grupp C

Förbundskapten: César Luis Menotti

Förbundskapten: Guy Thys

Förbundskapten: Mauricio 'Pipo' Rodríguez

Förbundskapten: Kálmán Mészöly

Grupp D

Förbundskapten: Ron Greenwood

Förbundskapten: Michel Hidalgo

Förbundskapten: Carlos Alberto Parreira

Förbundskapten: Jozef Vengloš

Grupp E

Förbundskapten: José De La Paz

Förbundskapten: Miljan Miljanić

Förbundskapten: Billy Bingham

Förbundskapten: Jose Santamaría

Grupp F

Förbundskapten: Telê Santana

Förbundskapten: John Adshead

Förbundskapten: Jock Stein

Förbundskapten: Konstantin Beskov

Världsmästerskapet i fotboll 1982
1982